Sleepy Hollow kan syfta på:

Orter 
 Sleepy Hollow, Illinois – en ort i Illinois
 Sleepy Hollow, New York – en ort i Westchester County i delstaten New York
 Sleepy Hollow, Wyoming – en ort nära Gillette i Campbell County, Wyoming

Fiktion 
 The Legend of Sleepy Hollow – en novell av Washington Irving
 Legenden om Sleepy Hollow - en TV-film, baserad på boken
 Sleepy Hollow – en film av Tim Burton, baserad på boken
 Sleepy Hollow (TV-serie) – en amerikansk TV-serie